Guadarrama – comune spagnolo della comunità di Madrid
Guadarrama – fiume spagnolo delle comunità di Madrid e di Castiglia-La Mancia, affluente del Tago
Parco Nazionale di Guadarrama – parco nazionale spagnolo in progetto
Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno – parco regionale della comunità di Madrid
Puerto de Guadarrama – passo di montagna spagnolo
Sierra de Guadarrama – catena montuosa spagnola, appartenente al Sistema Centrale
Tunnel di Guadarrama – galleria ferroviaria spagnola